Футбольная лига в сезоне 1982/83 — 85-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в четырнадцатый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Чемпионский титул стал последним для главного тренера «красных» Боба Пейсли, который по завершении сезона завершил тренерскую карьеру. Открытием сезона стал «Уотфорд», который провёл первый сезон в высшем дивизионе в своей истории, заняв по его итогам второе место.

Второй дивизион выиграл «Куинз Парк Рейнджерс».  Третий дивизион выиграл «Портсмут», Четвёртый дивизион — «Уимблдон».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Четвёртый дивизион

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1982/83 на сайте RSSSF.com 

1982
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1983 году